Jan II Wittelsbach (1492-1557) – palatyn i książę Palatynatu – Simmern/Hunsrück
 Jan II Wittelsbach (1584-1635) – hrabia palatyn i książę Palatynatu-Zweibrücken-Veldenz.